В данном докладе используются данные о грамотности среди взрослого населения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от апреля 2007 года, которые составлены из национальных оценок и оценок, основанных на Глобальной модели прогноза грамотности, разработанной в 2007 году.

Национальные оценки основаны на собранных ЮНЕСКО свежих данных грамотности по странам, полученных из национальных переписей населения или обследований в период между 1995 и 2005 годами. Если свежих данных не имеется, используются оценки ЮНЕСКО, основанные на национальных данных, собранных до 1995 года.

Многие страны с высоким уровнем дохода после достижения высокого уровня грамотности прекратили собирать статистику грамотности. При расчете индекса человеческого развития (ИЧР), уровень грамотности в таких странах принимается равным 99,0%.

При сборе данных о грамотности зачастую методика оценки числа грамотных людей определяется странами по-разному. Некоторые страны используют для оценки данные о завершении ступеней образования, но методы измерения посещаемости школ или окончания годового курса обучения могут различаться. Поэтому оценки уровня грамотности должны использоваться с осторожностью.

Статистика:

См. также 
 Ликбез
 Неграмотность
 Грамотность

Примечания 

Образование
Грамотность